Bundesobmann beziehungsweise Bundesobfrau bezeichnet

 den Bundesvorsitzenden eines gegliederten Vereins, siehe Obmann
 als Kurzform den Parteichef mancher Parteien in Österreich, den Bundesparteiobmann